Strohl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wilhelm Strohl (1847–1927), Elsässer Mäzen
 André Strohl (1887–1977), französischer Radiologe und Mitbeschreiber des Guillain-Barré-Syndroms
 Henri Strohl (1874–1959), protestantischer Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Jean Strohl (1886–1942), französischer Zoologe
 Micha Strohl (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Rita Strohl (1865–1941), französische Pianistin und Komponistin